Аројо Наранхо има више значења:

 Аројо Наранхо (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Наранхо (Сан Хуан Кијаихе), насеље у савезној држави Оахака у Мексику